Spiromastix är ett släkte av svampar. Spiromastix ingår i familjen Ajellomycetaceae, ordningen Onygenales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spiromastix